Mikkel Schøler (født 24. juni 1981 i Aarhus) er en dansk politiker, der i perioden 2009-2010 var landsformand for Europæisk Ungdom.

Ved valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 var han kandidat for Socialdemokraterne, efter han i længere tid havde været aktiv samt bestredet flere tillidsposter inden for DSU og Frit Forum. I forsommeren 2009 blev han valgt som landsformand for Europæisk Ungdom. Fra januar 2007 til marts 2008 var Mikkel valgt medlem af Syddansk Universitets bestyrelse.

Han blev student fra Aarhus Katedralskole i 2000 og kandidat i statskundskab fra Syddansk Universitet i 2009. Han er bosat i Odense.

Socialdemokrater fra Danmark
Politologer fra Danmark
Debattører fra Danmark
Personer fra Aarhus